Konrad VI Dziekan – książę oleśnicki 1416-1427
 Konrad VI von Erlichshausen – wielki mistrz zakonu krzyżackiego 1441-1449

Zobacz też: Konrad, Konrad I, Konrad II, Konrad III, Konrad IV, Konrad V, Konrad VII, Konrad VIII, Konrad IX, Konrad X, Konradyn